Ча́йная церемо́ния —  процесс заваривания чая и последующего чаепития, распространённый в азиатских странах.

Чайные культуры стран Азии  
 Китайская чайная культура
 Чайная церемония Гунфу Ча
 Японская чайная церемония
 Корейская чайная церемония

В России 
 Русские традиции чаепития

Чайные культуры стран других регионов 
 Азербайджанская чайная культура
 
 
 
 
 
 Доминикская чайная культура

См. также 
 Кофейная церемония

Культура употребления чая